«Портрет Мэри Аделины Уильямс» () — две картины американского художника Томаса Икинса, написанные маслом на холсте в 1899—1900 годах. На каждой из картин изображена Мэри Аделин Уильямс, известная в семье Икинс как «Адди». Первая картина, которая сейчас находится в Чикагском институте искусств под инвентарным номером 1939.548, была завершена в 1899 году и изображает человека с серьёзным поведением. Второй портрет, хранящийся в Художественном музее Филадельфии с инвентарным номером 1929-184-10, был написан в 1900 году и более эмоционально выразителен. Контраст между картинами был назван «Возможно, самым известным примером драматического преображения натурщика Икинсом при сохранении эффекта сурового реализма».

Примечания

Ссылки 

 «Портрет Мэри Аделины Уильямс» на сайте Чикагского института искусств
 «Портрет Мэри Аделины Уильямс» на сайте Художественного музея Филадельфии

Женские портреты XIX века
Картины из собраний Чикагского института искусств
Картины из собраний Художественного музея Филадельфии
Картины 1900 года
Картины 1899 года
Картины по алфавиту
Картины Томаса Икинса